Mændenes 1500 meter fri konkurrencen ved EM i svømning 2014 blev holdt den 19.–20. august. En svømmer fra de nordiske lande opnåede finaleplads, det var færingen Pál Joensen, som blev nummer to. Italieneren Gregorio Paltrinieri vand guld og satte ny europæisk rekord samt ny mesterskabsrekord.

Rekorder 
Før denne konkurrence var de eksisterende verdens- europæiske- og mesterskabsrekorder således:

Resultater

Indledende heat 
De indledende heat startede klokken 10:48.

Finalen 
Finalen startede klokken 18:07.

Noter 

EM i svømning 2014